Lave ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Lave, US-amerikanische Ethnographin und Soziologin
 Kitione Lave (1934–2006), Boxer aus Tonga

Lave bezeichnet
 Lave (Schiff), ein französisches Schiff im 19. Jahrhundert

Siehe auch:
 Lawe